Bonnie (plaats) - een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
 Bonnie (Thuis) - een personage uit de soapserie Thuis
 Bonnie (orkaan) - een orkaan uit 2010
 Boni (vrijheidsstrijder) (ook bekend als Bonni en Bonnie) - vrijheidsstrijder en marron uit Suriname